Nassal ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anton Nassal (1877–1949), deutscher Politiker 
 Bodo Nassal (* 1960), deutscher Maler und Objektkünstler